Natalia steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Natalie – Namensträgerinnen siehe dort
 Republik Natalia, eine unabhängige Burenrepublik im 19. Jahrhundert
 Natalia (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten